Rova-Kent, een Australisch historisch motorfietsmerk
 Rova (plaats), een plaats in Slovenië 
 ROVA, een afvalverwerkingsbedrijf
 Rova (fort), versterkt koninklijk fort van de Merina in Madagaskar